Perikles eller pericles kan syfta på:
Perikles (495-429 f.Kr.), atensk statsman
Perikles (musikgrupp) – svenskt dansband
Perikles (figur) – en figur av den danske tecknaren Storm P., använd i Tuborgs reklam 
Pericles (pjäs) – teaterpjäs av William Shakespeare